Линь Фэнцзя́о (, родилась 30 января 1953 года), также известная как Джоан Линь () — бывшая тайваньская актриса и жена Джеки Чана.

Биография 
Линь Фэнцзяо родилась 30 июня 1953 года на Тайване в уезде Тайбэй (сейчас это место находится на территории Тайбэя). Она была вторым ребёнком, всего было пятеро детей, четыре дочери и один сын. Детство Линь было не из легких. Жили они крайне бедно. Из-за этого она бросила школу в 12 лет и пошла работать на ферму.

В 1972 году, в возрасте 19 лет, Линь Фэнцзяо снялась в своем первом фильме «Герой Чиу Чоу», фильме о кунг-фу . Многие из её фильмов основаны на романах Цюн Яо.

Линь вместе с Чарли Чином, Чин Ханом и своей сестрой Бриджит Лин были самыми известными в тайваньской и гонконгской киноиндустрии в 1970-х годах. Названные СМИ «Двое Цинь и двое Линь» (二 秦二林), они были известны в главных ролях в нескольких кассовых хитах, многие из которых были адаптацией романов Цюн Яо .

В 1979 году она получила звание Лучшей ведущей актрисы на 16-й церемонии вручения премии «Золотая лошадь» за выступление в «The Story of a Small Town» . За свою 10-летнюю карьеру Линь Фэнцзяо снялась в более чем 70 фильмах.

Успех ей принесла работа в картине «The Story of a Small Town». Линь сыграла молодую немую женщину, в которую влюбляется главный герой, только что вышедший из тюрьмы. Драма также завоевала премию «Золотая лошадь» как лучший фильм.

Все эти события привели к тому, что Линь Фэнцзяо зарекомендовала себя одной из лучших актрис той эпохи. Но на пике карьеры женщина исчезла с больших экранов, чтобы после замужества посвятить себя семье. Только в 2012 году в её фильмографии появился знаменитый комедийный боевик «Доспехи бога — 3», снятый Джеки Чаном. Он играет в картине главную роль — бойца по прозвищу Азиатский ястреб, а Линь сыграла его супругу.

Личная жизнь 
Линь Фэнцзяо познакомилась с актёром из Гонконга Джеки Чаном в январе 1981 года, и они тайно поженились в Лос-Анджелесе в 1982 году. Их единственный ребёнок, Джейси Чан, родился на следующий день после того, как они поженились. С тех пор Линь Фэнцзяо ушла из киноиндустрии.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Архив Наград 1979 ссылка ведет на архив оригинально сайта goldenhorse.
 

Родившиеся в Тайбэе